Bei den Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal wurden im Volleyball Turniere für Frauen und Männer ausgetragen.

Modus 

Bei den Männern zog sich Ägypten wegen eines Boykotts kurzfristig zurück. Die verbleibenden neun Mannschaften wurden in eine Fünfer- und eine Vierer-Gruppe gelost. Die Vorrunde wurde nach dem Modus „jeder gegen jeden“ ausgetragen. Die beiden besten Teams jeder Gruppe trafen im Halbfinale über Kreuz aufeinander. Die restlichen Mannschaften spielten die Plätze fünf bis acht aus.

Bei den Frauen gab es zwei Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern. Die beiden besten Teams jeder Gruppe trafen im Halbfinale über Kreuz aufeinander. Die restlichen Mannschaften spielten die Plätze fünf bis acht aus.

Die Spiele wurden vom 18. bis 30. Juli in Montreal ausgetragen.

Spielplan Männer

Vorrunde 
In Gruppe A blieb Polen ungeschlagen. Gegen den Tabellenzweiten Kuba setzten sich die Osteuropäer im direkten Duell mit 20:18 im Tiebreak durch.
In Gruppe B dominierte die Sowjetunion, die in drei Spielen keinen Satz abgab. Japan reichten zwei Siege zum Einzug ins Halbfinale.

Finalrunde 
Im Halbfinale am 29. Juli setzte sich Polen in fünf Sätzen gegen Japan durch. Die Sowjetunion hatte gegen Kuba weniger Probleme. Die Mannschaft aus der Karibik gewann anschließend die Bronzemedaille. Im Finale am 30. Juli bezwang Polen trotz zweimaligen Rückstands die sowjetische Auswahl und sicherte sich die Goldmedaille.

Spielplan Frauen

Vorrunde 
In Gruppe A dominierte Japan ohne Satzverlust. Zweiter Halbfinalist wurde Ungarn mit zwei Siegen.
In Gruppe B verloren die Frauen der DDR ihr erstes Spiel gegen Kuba. Gegen Südkorea und die Sowjetunion erreichten sie jeweils den fünften Satz, blieben aber ebenfalls sieglos. Die sowjetische Auswahl sicherte sich schließlich den ersten Platz vor den Asiatinnen.

Finalrunde 
Nach einem Sieg in fünf Sätzen gegen Peru und einer Niederlage gegen Kuba belegte die DDR den sechsten Platz.

Im Halbfinale am 29. Juli setzte sich die Sowjetunion ebenso deutlich gegen Ungarn durch wie Japan im asiatischen Duell gegen Südkorea. Die Koreanerinnen holten anschließend Bronze. In der Neuauflage des olympischen Endspiels von 1972 triumphierten die Japanerinnen in drei Sätzen über die sowjetischen Frauen und konnten sich so für die Finalniederlage vor vier Jahren eindrucksvoll revanchieren.

Medaillen

Männer

Frauen 

Volleyball
1976
Volleyball (Kanada)
Volleyballveranstaltung 1976
Sportveranstaltung in Montreal